Bouxwiller (Górny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Bouxwiller (Dolny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja